Лучший европейский артист (Best European Act) — одна из главных номинаций на MTV Europe Music Awards. Вручается с 2008 года. Изначально номинация называлась Фаворит Европы (Europe’s Favourite Act), в 2009 была переименована в Лучший европейский артист.

MTV Europe Music Awards